Dit artikel toont de prestaties van de Italiaanse voetbalclub AC Milan in het seizoen 2002/03, waarin de club de beker en UEFA Champions League won.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Serie A

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe link 
 Officiële site

2002
Italiaanse voetbalclub 2002/03